Мітчик (ловильний інструмент)(; ; ) — ловильний інструмент у вигляді ґвинта, який призначений для вловлювання труб, що впали у свердловину при бурінні та при капітальному ремонті свердловини шляхом нарізування внутрішньої різі.
 Мітчик — різальний інструмент призначений для нарізання внутришньої різьби в глухих та наскрізних отворах.